Příjmení Holliday nese více různých osobností:

 Doc Holliday (1851–1887) – americký dentista, hazardní hráč a westernový pistolník
 Kene Holliday (* 1949) – americký herec
 Tess Holliday (* 1985) – americká modelka